Fred V & Grafix в минулому Англійський drum and bass дует, що складався з Fred Vahrman (народжений 12 січня 1990) та Josh "Grafix" Jackson (народжений 14 червня 1991). Дует видавався на Hospital Records та виводився з Devon, Англія. Гостювали на BBC Radio 1 шоу, включно з Annie Mac. Дебютний альбом Recognise дет видав у 2014, даний альбом увійшов до UK Albums Chart на 106 позиції. Другий сингл альбому "Forest Fires" (разом з Etherwood) увійшов до UK Singles Chart на 77 позиції.

У грудні 2018 дует анонсував розділення і продовження соло кар'єри кожного з учасників.

Дискографія

Студійні альбоми

Продовжені сети

Сингли

Ремікси

Інше

Нотатки

Посилання
 Fred V & Grafix  at Hospital Records
 
 

Музичні дуети